

События 
 15 Апреля — В результате штурма замка Хара окончательно подавлено «Восстание в Симабара» — восстание японских крестьян, в большинстве своём христиан по вероисповеданию, начавшееся 17 декабря 1637 года (времена Сёгуната Токугава).
 К публичному бичеванию и бессрочному заключению приговорён за распространение пуританской литературы купеческий ученик Д. Лильберн.
 1638—1639 — Карательные отряды подавляют крестьянские волнения в Шведской Лифляндии.
 1638, 1639 — Французские войска, захватившие Руссильон, проникли в северные провинции Испании, но натолкнулись на сопротивление народных масс Каталонии.
 Захват Великими Моголами Кандагара.
 Захват голландцами Тринкомали (Цейлон).
 Чжан Сяньчжун потерпел серьёзное поражение и принёс повинную властям. Вслед за ним покорились 13 крупных руководителей.
 Распоряжение в Японии о высылке всех иностранцев и недопуске их в страну (кроме голландцев). Голландской Ост-Индской компании разрешалось присылать на Дэсиму один корабль в год для торговли.
 Образован Якутский уезд.

Наука и искусство 
 3 января — в Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии «Схаубург».
 Галилео Галилей опубликовал трактат о законах движения и трения, в котором были заложены основы современной механики.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1638 году
 5 сентября — Людовик XIV, король Франции.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1638 году
 6 мая — Янсений (Корнелиус Янсен), знаменитый голландский богослов (род. 1585);
 17 октября —  (; род. ок. 1601), французская художница и натурщица, первая супруга С. Вуэ.

Примечание

См. также